Provincia de Bolívar puede referirse a:

 Provincia de Bolívar, una provincia de Bolivia.
 Provincia de Bolívar, una provincia de Ecuador.
 Provincia de Bolívar, una provincia de Perú.